G-Sync ist eine proprietäre Adaptive-Synchronisation-Technologie für Bildschirme, die von Nvidia entwickelt wird. Sie soll sogenanntes Screen Tearing vermeiden. Im Gegensatz zu V-Sync wird die Synchronisation hardwareseitig über die im Bildschirm verbauten Komponenten und den Grafikprozessor im PC übernommen. 

Bei G-Sync wird die Bildwiederholfrequenz des Monitors an die des ausgebenden Gerätes angepasst. Das sorgt auch für weniger Ruckeln des Bildes sowie eine geringfügig höhere Reaktionszeit. Für die Nutzung ist zwangsläufig ein Grafikprozessor von Nvidia erforderlich. Das Konkurrenzprodukt von AMD heißt FreeSync und wird von Nvidia Grafikprozessoren beginnend mit der GeForce-10-Serie und Treiberversionen ab 417.71 ebenfalls unterstützt.

Geschichte 
G-Sync wurde im Oktober 2013 vorgestellt. Die ersten Monitore waren jedoch erst im 2. Quartal 2014 verfügbar. Neben dem Monitor mit eingebautem G-Sync Modul war das G-Sync Modul selbst, das mit bestimmten Monitoren kompatibel war und nachgerüstet werden konnte, erhältlich. Der Verkauf der Module wurde aber relativ zügig eingestellt, da viele Monitore die Technik mittlerweile fest verbaut hatten. Am 31. Mai 2015 wurde G-Sync für Notebooks vorgestellt. Auf der CES 2017 wurden die ersten Monitore mit G-Sync mit HDR-Unterstützung angekündigt. Die ersten Modelle mit HDR erschienen im Laufe des Jahres. 2 Jahre später auf der CES 2019 wurde G-Sync Ultimate und Compatible vorgestellt.

G-Sync Ultimate ersetzte G-Sync HDR und bot auch Unterstützung für BFGD (Big Format Gaming Displays), die sich durch Diagonalen über 32 Zoll (ca. 81 cm) auszeichnen. G-Sync Compatible setzt bei Monitoren die Unterstützung von FreeSync voraus und besitzt dadurch keine G-Sync Hardware. Dementsprechend ist der Funktionsumfang im Vergleich zu normalen G-Sync eingeschränkt.

Im September 2019 kündigte LG an, auf seinen aktuellen 2019er OLED Fernseher der Reihe C9 und E9 zukünftig G-Sync zu unterstützen. Dies erfolgte über ein Firmware Update, welches im November 2019 erschienen ist.

Voraussetzungen

Liste G-Sync kompatibler Monitore

Liste G-Sync kompatibler Fernseher

Liste von G-Sync-Monitoren

Liste von G-Sync Ultimate Monitoren

Weblinks 
 NVIDIA G-Sync
 G-SYNC AND G-SYNC COMPATIBLE GAMING MONITORS
 G-SYNC kompatible FreeSync-Monitore

Einzelnachweise 

Grafikkarten
Videotechnik
Markenname
Nvidia